

Cinéma 
 LonelyHearts est le titre original du film américain Cœurs brisés réalisé par Vincent J. Donehue en 1958.
 Lonely Hearts est un film australien réalisé par Paul Cox en 1982.
 Lonely Hearts est le titre original du film américain Un homme fatal, réalisé par Andrew Lane en 1991.
 Lonely Hearts est le titre original du film américain Cœurs perdus, réalisé par Todd Robinson en 2006.
 Lonely Hearts est un court-métrage britannique réalisé par James Keaton en 2007.

Télévision 
 Lonely Hearts est le titre original de l'épisode Angel fait équipe de la série télévisée Angel.

Musique 
 Lonely Hearts est une chanson de Miliyah Katō (2013).